in samenstellingen
Pré-Saint-Martin, Eure-et-Loir 
Pré-Saint-Évroult, Eure-et-Loir 
Pré-en-Pail, Mayenne

gemeenten met de naam Prés